Кустура () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Раковіца.
 Кустура () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кешею.